Johann Schmölz ist der Name folgender Personen:

* Johann Schmölz (Politiker) (1931–2013), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johann Schmölz (Handballspieler) (* 1985), österreichischer Handballspieler